Bartolomé de Medina puede referirse a:

 Bartolomé de Medina, famoso minero español nacido en Sevilla.
 Bartolomé de Medina, teólogo español, nacido en Valladolid.